Le Favril, commune française de l'Eure
 Le Favril, commune française d'Eure-et-Loir
 Le Favril, commune française du Nord

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France